Mimoun ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Mimoun (1921–2013), französischer Langstreckenläufer algerischer Herkunft
 Martin Mimoun (* 1992), französischer Fußballspieler